Bredgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Bredgaard (1908–1996), dänische Schwimmerin
 Sofie Bredgaard (* 2002), dänische Fußballspielerin